Mariane Theresia Sophie (Maria Sofia) Stebnowska (lub Stempkosta), (nazwisko po mężu Karsten, ur. 1753, zm. 16 lutego 1848) – polska śpiewaczka operowa, aktorka i klawesynistka. Należała do wielkich talentów Królewskiej szwedzkiej opery podczas panowania Króla Gustawa III. Była żoną śpiewaka operowego Christoffera Christiana Karstena i była również babcią światowej sławy tancerki baletowej Marii Taglioni.

Życiorys 

Sophie Stebnowska poślubiła w 1781 szwedzkiego śpiewaka operowego Christoffera Christiana Karstena, a w 1782 została mianowana główną aktorką i śpiewakiem Królewskiej szwedzkiej Opery w Sztokholmie, pozycję tę trzymała przez 21 lat. Podczas ślubu para otrzymała willę Kanton przy Drottningholm.

Była aktywna również jako muzyk. W marcu 1795 uczestniczyła w publicznym koncercie w Sztokholmie urządzonym przez Karstena, gdzie grała na harfie, podczas gdy jej mąż i Marie Louise Marcadet zaśpiewali.

Jako osoba została przedstawiona przez Crusenstolpe jako idealny wizerunek gustawskiego wieku. Zachowała się zgodnie z ideałem gustawskiego sądu i jej ruchy były przyjemne; zachowywała się przyjaźnie wobec każdego na zewnątrz nie faworyzując nikogo.

Przed 1803 nie była już główną aktorką szwedzkiej Opery, a w 1806 ją i jej męża zwolnili po prowizorycznym zamknięciu opery.

Sophie (Stebnowska) Karsten miała dwie córki: Sophie Karsten, główną tancerkę przy operze w latach 1805–1806 i matkę baletnicy Marie Taglioni; i Elisabeth Carlottę Karsten, która poślubiła Rosjanina i została malarzem.

Stebnowska zmarła w Drottningholm.

Polskie aktorki teatralne
Szwedzkie aktorki teatralne
Polonia w Szwecji
Urodzeni w 1753
Zmarli w 1848
Polskie śpiewaczki operowe